kisielnica – rodzaj grzybów z rodziny kisielnicowatych

 W Polsce
 Kisielnica – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica
 Kisielnica – gromada w powiecie łomżyńskim